Albaladejo del Cuende kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Albaladejo del Cuende (kommunhuvudort), Kastilien-La Mancha, Provincia de Cuenca, 
 Albaladejo del Cuende (kommun), Kastilien-La Mancha, Provincia de Cuenca, 

Robotskapade Spanienförgreningar